Купчинский — фамилия. Известные носители:

 Купчинский, Валерий Павлович (род. 1955) — российский лыжник.
 Купчинский, Люциан-Юлиан Феофилович — Георгиевский кавалер; подполковник; 3 сентября 1916.
 Купчинский, Николай Николаевич (1870—?) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Купчинский, Олег Антонович (род. 1934) — украинский учёный-историк.
 Купчинский, Роман Григорьевич (1894—1976) — украинский писатель.
 Купчинский, Роман (младший) (1944—2010) — украинский американский журналист.
 Купчинский, Филипп Петрович (?—1919?) — российский поэт и литератор, военный корреспондент.

Топоним 
 Купчинский — хутор в Малороссийской губернии.

См. также 
 Купчинская